Schäfke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Schäfke (1922–2010), deutscher Mathematiker und Analytiker
 Rudolf Schäfke (1895–1945), deutscher Musikwissenschaftler
 Sascha Schäfke (* 1974), deutscher Schauspieler, Autor, Regisseur, Filmemacher und Künstler
 Werner Schäfke (* 1944), von 1984 bis 2009 Direktor des Kölnischen Stadtmuseums

Siehe auch:
 Schefke